Julius Plücker (1801-1868), mathématicien et physicien prussien ;
 (29643) Plücker, un astéroïde de la ceinture principale, nommé en son honneur.

Voir aussi 
 Plucker, un logiciel libre de lecteur eBook.